Титул Тренер года Национальной баскетбольной ассоциации — награда лучшему тренеру сезона НБА, присуждается ежегодно с сезона 1962-63. Победитель получает приз имени Рэда Ауэрбаха, названный в честь баскетбольного тренера, приведшего «Бостон Селтикс» к девяти победам в чемпионате НБА с 1956 по 1966 годы.

Лучшего тренера выбирают спортивные журналисты из США и Канады голосованием за трёх лучших тренеров из списка. За первое место начисляется 5 очков, за второе — 3, а за третье — 1. Тренер, набравший наибольшее количество баллов по итогам голосования, признаётся тренером года НБА.

С момента учреждения награды титул присуждался 40 разным тренерам. Текущий обладатель титула — главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс.

Дон Нельсон, Пэт Райли и Грегг Попович завоевывали этот приз трижды, а Хуби Браун, Билл Фитч, Коттон Фитцсиммонс и Джин Шу становились обладателями трофея по два раза. Райли — единственный тренер, становившийся лучшим с тремя разными командами. Джонни Керр — единственный обладатель титула с отрицательной разницей побед и поражений (33-48, «Чикаго Буллз» в сезоне 1966-67). Керр был удостоен титула, так как вывел «Буллз» в плей-офф НБА в первом же сезоне команды в НБА.

Победители

Примечания 
  Выбран в числе 10 лучших тренеров в истории НБА.
  Майк Д’Антони имеет двойное гражданство (США-Италия).

См. также 
 Тренер года АБА

Ссылки 
Основные
 
 

Специальные

Награды НБА